A Hány pasi kell egy villanykörte becsavarásához? egy 2016-ban készült színes, 8 részes, alacsony költségvetésből készült magyar websorozat. A sorozat első, és második részét 2017. február 22-én mutatták be a YouTube-on, a rákövetkező részeket hetente (szerdánként) töltötték fel.

Történet 
Andi, a budapesti tinédzser a középiskola után krakkói, két személyes nyaralásra szóló repülőjegyeket ajándékozna Áronnak, a pasijának, akivel egész középiskola alatt együtt voltak, Áron azonban szakít vele. A jegyek az első epizódban való történésekhez képest nyolc héttel későbbre szólnak. Andi, miután középiskolás osztálytársa, Dani ráveszi - elhatározza, hogy nyolc hét múlvára talál magának egy pasit, akivel elmehet a romantikus útra. A sorozat többi epizódja hétről-hétre kíséri végig Andi próbálkozását az új pasi keresésében, miközben Dani próbálja meg betölteni ezt a szerepet.

Szereplők 
 Török Sophie - Andi
 Orgován Géza - Dani
 László Viktória - Kata
 Belényi Mihály - Milán
 Rács Lilla - Barbie
 Mándy Eduárd - Srác a partyból / égből pottyant pasi
 Jokán Máté - Áron
 Sütöri Ágnes - Sarolta
 Vitó Zsombor - Andor
 Pamkutya Béla - Gniew
 Pamkutya Pista - Gniewko
 Bulóczky Lídia - Pultos, felszolgáló
 Rózsás Márton - Fiú a kocsmában
 Abonyi Dávid - Múmia
 Sági Evelin - Jógaoktató
 Viszkok Fruzsina - Hírbemondó
 Kur Viktória - Esküvőszervező
 László Simon - Anyakönyvvezető
 Paholcsek Bálint - Online randipartner 1
 Bak Roland - Online randipartner 2
 Dancsó Péter - Online randipartner 3
 Csuzi Krisztián - Online randipartner 4
 Török Ábel - Online randipartner 5
 Tokai Zsófia - Cukorfüggő 1
 Kovács Endre - Cukorfüggő 2
 Hortobágyi Liza - Kocsmai mulatozó 1
 Orgován Dóra - Kocsmai mulatozó 2
 Orgován Natália - Kocsmai mulatozó 3
 Marosi Csaba - Kocsmai mulatozó 4
 Kovács Fanny - Kocsmai mulatozó 5
 Kardos Eszter - Kocsmai mulatozó 6
 Simon Blanka - Kocsmai mulatozó 7
 Vas Bernadett - Kocsmai mulatozó 8
 Hódi Andrea - Kiállítás résztvevő 1
 File Zsófia Krisztina - Kiállítás résztvevő 2
 Márton Dániel Antal - Kávézó Felszolgáló, Kiállítás résztvevő 3
 Lantos Gábor - Násznép 1
 Lipták Margit - Násznép 2
 Pécsi Edina - Násznép 3
 Molnár Gergely - Násznép 4
 Pataki Gábor - Násznép 5
 Pataki Viktória - Násznép 6

Stáb 
 Csuzi Márton - Producer, Író, Rendező
 Hitka Balázs - Producer, Író, Operatőr
 Bulóczky Lídia - Rendezőasszisztens
 Hódi Andrea - Gyártásvezető
 Kur Viktória - Art Director
 Hitka Gábor - Hangmérnök
 Sápi Zsolt - 2. Hangmérnök
 Sinkó Melinda - Állófotós

Források 
 Hivatalos YouTube csatorna
 tubenews.hu
 24.hu
 Facebook
 Instagram

2016-ban bemutatott magyar televíziós sorozatok